

Patronyme 

 Aleksander Illi (1912-2000), joueur, entraîneur et dirigeant estonien de basket-ball.
 Nora Illi (1984-2020), prédicatrice suisse convertie à l'islam.

Toponyme 

 Mont d'Illi, département de la région tchadienne du Mayo-Kebbi Est.
 Bä Illi, localité et sous-préfecture dans la région tchadienne de Chari-Baguirmi